Round & Round kan avse:

 Round & Round (musiksingel med New Order) – en singel av bandet New Order
 Round & Round (sång av Selena Gomez & the Scene) – en låt med bandet Selena Gomez & the Scene